Stephansgasse steht für:
 Stephansgasse (Prag)
 Stephansgasse (Worms)